Antwerp es el topónimo inglés para la ciudad de Amberes y para el distrito y la provincia del mismo nombre.

Antwerp también es el nombre de otros lugares:

En los Estados Unidos
 Antwerp, en Ohio;
 Antwerp, en Míchigan;
 Antwerp, pueblo en Nueva York;
 Antwerp, villa de Nueva York;

En Australia
 Antwerp, en Victoria;

Otros 
 Antwerp, un monstruo de la serie de juegos del rol Quest for Glory
 Royal Antwerp Football Club, club de fútbol de la ciudad de Amberes